Charles Aeschlimann (1897-1952),  joueur de tennis suisse ;
 Georges Aeschlimann (1920-2010), coureur cycliste suisse ;
 Jacques Aeschlimann (1908-1975), écrivain et journaliste suisse ;
 Jean-Jacques Aeschlimann (né en 1967), joueur de hockey sur glace suisse ;
  (né en 1935), pilote automobile suisse ;
  (1808-1893), architecte suisse ;
 Manuel Aeschlimann (né en 1964), homme politique français ;
  (né en 1957), physicien suisse ;
  (né en 1946), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Richard Aeschlimann (né en 1944), dessinateur, artiste peintre, graveur et écrivain suisse ;
 Roger Aeschlimann (1923-2008), coureur cycliste suisse ;
 Willy Aeschlimann (1879-1971), écrivain et calligraphe suisse.